Collection Légende est un album compilation de Sheila sorti en 1999 en CD.

Liste des titres 
 Spacer (nouvelle version 98)
 Juste comme ça
 Gloria (nouvelle version 98)
 Adios amor (nouvelle version 98)
 Les Rois mages (nouvelle version 98)
 Bang Bang (nouvelle version 98)
 Love me Baby (nouvelle version 98)
 Vague à l'âme
 Comme aujourd'hui (nouvelle version 98)
 Close to you
 Aimer avant de mourir (nouvelle version 98)
 Vous les copains (nouvelle version 98)

Production 
 CD  contenant 12 titres, Wagram 596971506223, date de sortie : mai 1999.
 Cassette Wagram 596971506223, date de sortie : mai 1999.

Compilation de Sheila
Compilation musicale sortie en 1999